Allegany County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Allegany County (New York) – okres v New Yorku
 Allegany County (Maryland) – okres v Marylandu